Die Internazionali BNL d’Italia 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 24. April bis 2. Mai 2010 in Rom stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das fünfte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Titelverteidiger im Einzel war Rafael Nadal. Im gelang auch in diesem Jahr erneut die Titelverteidigung, nachdem er bereits in den Jahren 2005, 2006, 2007 und 2009 das Turnier gewinnen konnte. Im Finale bezwang er seinen Landsmann David Ferrer in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:2. Für den Spanier war es bereits der zweite Titel im laufenden Jahr und sein 38. Titel insgesamt in seiner Profi-Karriere. Im Doppel traten Daniel Nestor und Nenad Zimonjić als Titelverteidiger an, verloren jedoch bereits ihr Auftaktspiel, nachdem sie in der ersten Runde ein Freilos erhielten. Das diesjährige Finale bestritten die Brüder Bob und Mike Bryan gegen ihre Landsmänner John Isner und Sam Querrey. Die Bryan-Brüder gewannen das Spiel deutlich mit 6:2 und 6:3 und sicherten sich ihren zweiten Titel bei den Rom Masters (nach 2008). In der laufenden Saison war es für die beiden bereits der vierte Doppel-Titel und ihr 60. gemeinsame Titel auf der ATP Tour.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die 8 topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.227.500 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.750.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 22. bis 23. April 2010 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 37 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 31 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Rom